El término corrido puede referirse, en esta enciclopedia:

a Corrido, una zona geográfica de Italia;
al corrido, un género folclórico musical de España;
al corrido, un género folclórico literario-musical de México que también se trasladó y desarrolló en Chile y en Colombia;
al corrido o corrío, un género folclórico de Venezuela, adaptación del corrido mexicano;
al corrido de Brasil, una forma-canción de la capoeira;
al corrío, un tipo de palo flamenco.
al corrido tumbado, un subgénero de los tradicionales corridos mexicanos, caracterizado por su alusión a la violencia, sexo, drogas, con letras explícitas.